Landtagswahlkreis 40 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Schwetzingen (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Heidelberg-Land (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Oberspreewald-Lausitz III/Spree-Neiße III (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Cottbus I (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Calau II – Senftenberg II (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Main-Kinzig I (seit 1983)
 Wahlkreis 40 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 40 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Syke (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Nienburg-Nord (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Langenhagen (2003)
 Landtagswahlkreis Laatzen (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Helmstedt (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Mettmann IV (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf I (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Remscheid (2000)
 Landtagswahlkreis Mettmann I (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Kleve (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Moers-Süd (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Kusel (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Meißen 4 (seit 2014)
 Wahlkreis Meißen 2 (2004 und 2009)
 Wahlkreis Meißen-Dresden Ost (1994 und 1999)
 Wahlkreis Dresden II (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Naumburg (seit 2021)
 Landtagswahlkreis Querfurt (2016)
 Landtagswahlkreis Merseburg (2006 und 2011)
 Landtagswahlkreis Halle II (2002)
 Landtagswahlkreis Halle III (1994 und 1998)
 Landtagswahlkreis Merseburg II – Querfurt (1990), siehe Landtagswahlkreis Querfurt

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Lauenburg-Süd (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Lübeck-Süd (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Norderstedt (1971 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Stormarn-West (1967)
 Landtagswahlkreis Lauenburg-Nord (1954 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Lübeck-Ost (1950)
 Landtagswahlkreis Lübeck IV (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Greiz II (seit 1994)
 Wahlkreis Neuhaus – Ilmenau II (1990)